Maffia ist der Familienname folgender Personen

 Pedro Maffia (1899–1967), argentinischer Tango-Musiker und -Komponist
 Roma Maffia (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Mafia